Plaats in Indonesië
 Pelalangan (Cermee), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Pelalangan (Wonosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java